TISA peut signifier :

 la rivière Tisza, affluent du Danube ;
 l'Accord sur le commerce des services (ACS), connu sous l'acronyme anglais TiSA, accord plurilatéral de libération du commerce des services.